Буковський Врх (Словенія)
 Буковський Врх (Словаччина)